Les trophées UNFP du football 2011 récompensent les acteurs du football professionnel français pour la saison 2010-2011. 

Le , l'UNFP annonce l'ensemble des nommés pour cette , et le , les lauréats sont connus lors d'une cérémonie diffusée sur Canal+.

Exceptionnellement, le but de l'année n'est pas décerné cette année-là.

Résultats

Joueurs, joueuses et entraîneurs

Équipes type

Ligue 1

Ligue 2

Autres prix

Remise des trophées

Diffusion

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Trophées UNFP du football
 Trophée du joueur du mois UNFP
 Championnat de France de football 2010-2011 
 Championnat de France de football de Ligue 2 2010-2011 
 Championnat de France féminin de football 2010-2011

Liens externes 
 

Palmarès de football en France
Championnat de France de football 2010-2011
Émission de télévision sportive en France
Émission diffusée sur Canal+
Football en France en 2011
Sport en mai 2011